Duwamish, tribu améridienne
 Duwamish River, dans l'état de Washington
 Duwamish, bateau-pompe américain